GMPC (z ang. Gnome Music Player Client) - rozbudowany klient usługi Music Player Daemon (MPD) dla środowiska GNOME (GTK+ 2.8 lub nowsza).

Funkcje 
 tworzenie i zapisywanie list odtwarzania
 przeglądarka plików muzycznych
 rozbudowane możliwości wyszukiwania
 okienkowy interfejs
 możliwość schowania w trayu
 powiadomienia o zdarzeniu
 możliwość dodawania tekstu piosenki i okładki albumu
 obsługa dodatkowych wtyczek (umożliwiają słuchanie internetowych stacji radiowych (strumieniowanie, pobieranie okładek albumów i tekstów piosenek)
 szybki - zaprojektowany z myślą o słabszych maszynach
 możliwość wybrania sposobu rozmieszczenia elementów okna (opcja powiększ i pomniejsz okno)

Wymagane biblioteki 
 libmpd
 gtk+2
 gnome-vfs
 libglade
 gob
 XML-Parser

Linki zewnętrzne 
 strona projektu GMPC

Odtwarzacze multimedialne